Песяк може да се отнася за:

 Песяк, на гръцки Амудара, село в дем Хрупища, Костурско, Гърция;
 Песяк, планина в Република Северна Македония.